Andersonville peut faire référence à :

 Camp d'Andersonville (Andersonville National Historic Site), le complexe culturel construit sur le site du camp Sumter, une prison à ciel ouvert où les Confédérés internaient les prisonniers de guerre de l'Union lors de la Guerre de Sécession.
 Andersonville (Géorgie), la petite ville à proximité de laquelle était situé le camp de prisonniers camp Sumter.
 Andersonville, le roman de MacKinlay Kantor qui obtint le Prix Pulitzer en 1956.
 The Andersonville Trial, une pièce de théâtre de Broadway et de télévision sur le procès de Henry Wirz,commandant du camp de prisonniers. 
 Andersonville, un film de John Frankenheimer (1996) basé sur le journal de J. Ransom, un rescapé du camp Sumter.

Autres lieux
 Andersonville (Chicago), le quartier lesbien de Chicago.
 Andersonville (Caroline du Sud), une ville fantôme.